Jaime de Portugal (1433-1459) — ou Jaime de Coimbra
 Afonso de Portugal (1509–1540)
 Henrique I de Portugal (1512-1580) — rei de Portugal entre 1578 e 1580
 Fernando da Áustria (1609-1641)
 Luis Antonio de Borbón y Farnesio (1727-1785) — arcebispo de Toledo e de Sevilha e conde de Chinchón